Höll oder Hoell ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Höll (* 1957), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Gregor Höll (1911–1999), österreichischer Wintersportler
 Grete Hoell (Margarete Hoell; 1909–1986), deutsche Widerstandskämpferin und Kommunistin
 Hartmut Höll (* 1952), deutscher Pianist und Professor für Liedgestaltung an der Hochschule für Musik Karlsruhe
 Joachim Hoell (* 1966), deutscher Autor, Lektor und Regisseur
 Johann Höll (1930–2017), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Karl Höll (1901–1997), Chemiker, Verfasser eines Standardwerkes zur Wasseranalytik

 Valentina Höll (* 2001), österreichische Mountainbikerin
 Werner Höll (1898–1984), deutscher Kunstmaler, Holzschneider und Kunstkritiker
 Wolfgang Höll (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Wolfram Höll (* 1986), deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Regisseur

Höll heißen folgende geographischen Objekte:

Orte:
 Höll (Adlkofen), Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Höll (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Höll (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Höll (Dachsberg), Ortsteil der Gemeinde Dachsberg (Südschwarzwald), Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Höll (Dingolfing), ehemaliges Schwaigdorf und Stadtteil der Stadt Dingolfing, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Höll (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Höll (Hohenwarth), Ortsteil der Gemeinde Hohenwarth, Landkreis Cham, Bayern
 Höll (Kirchdorf), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Höll (Niederviehbach), Ortsteil der Gemeinde Niederviehbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Höll (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Höll (Pullenreuth), Ortsteil der Gemeinde Pullenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Höll (Röthenbach), Ortsteil der Gemeinde Röthenbach (Allgäu), Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Höll (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Höll (Tettnang), Weiler der Stadt Tettnang im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Höll (Waldmünchen), Ortsteil der Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern

 Höll (Gemeinde Deutsch Schützen-Eisenberg), Katastralgemeinde von Deutsch Schützen-Eisenberg, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Höll (Gemeinde Aspangberg-St. Peter), Ortschaft der Gemeinde Aspangberg-St. Peter, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Höll (Gemeinde Thomasberg), Ortsteil in der Gemeinde Thomasberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Höll (Gemeinde St. Roman), Ortschaft der Gemeinde St. Roman, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Höll (Gemeinde Straß), Ortsteil von Straß im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Höll (Gemeinde Dobl-Zwaring), Ort in Dobl-Zwaring, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Höll (Gemeinde Pöllau), Ortsteil von Pöllau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Gewässer und Tal:
 Höll (Fernichbächle), linker Zufluss des Fernichbächles (zum Sulzbach, zur Schefflenz) bei Sulzbach, Gemeinde Billigheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Höll (Wolfegg), Talabschnitt der Wolfegger Ach bei Alttann, Gemeinde Wolfegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Holl (Begriffsklärung)
 Höllbach
 Hölle (Begriffsklärung)
 Höllgraben
 In der Höll